Ramonet ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Ramonet (* 1943), spanischer Journalist und Medienwissenschaftler
 Édouard Ramonet (1909–1980), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung und Senator